Александр Миловидов:
 Миловидов, Александр Иванович (1864—?) — русский историк, археограф, приверженец западноруссизма.
 Миловидов, Александр Михайлович (1901-?) — полковник, командир дивизии ПВО.
 Миловидов, Александр Николаевич (в монашестве Антоний; 1877—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Омский и Челябинский.